Alex Miller (ur. 1936) – australijski pisarz
 Alex Miller (ur. 1949) – szkocki piłkarz i trener
 Aleks Miller (ur. 1977) – izraelski polityk